Jako palác Lažanských může být označován:

 palác Lažanských, novorenesanční budova s kavárnou Slavia v Praze na Starém Městě na nároží Národní třídy a Smetanova nabřeží
 palác Lažanských (Sněmovní), barokní budova v Praze na Malé Straně v ulici Sněmovní
 palác Lažanských (Karmelitská), klasicistní budova Okresního soudu Praha-západ v Praze na Malé Straně v ulici Karmelitská
 palác Hochbergů z Hennersdorfu (též palác Lažanských), barokní budova stojící v Praze na Starém Městě na rohu ulic Husova a Zlatá